

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Karszewo – część wsi Mniszek  w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Wolanów
 Karszewo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Młynary 
 Karszewo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Korsze